Aschner ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Aschner (1883–1960), österreichischer Gynäkologe und Geburtshelfer
 Ernst Aschner (1893–1956), deutscher Richter und Diplomat
 Ilse Maria Aschner (1918–2012), österreichische Journalistin
 Lipót Aschner (1872–1952), ungarischer Industrieller
 Milivoj Ašner (Georg Aschner; 1913–2011), Polizeichef des Ustascha-Regimes

Aschner ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Aschner (Gemeinde Scheffau), Ort bei Scheffau am Tennengebirge, Bezirk Hallein, Land Salzburg

Siehe auch:
 Asner